Патросиниу () — многозначный термин.

Топоним
 Патросиниу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Триангулу-Минейру-и-Алту-Паранаиба.
 Патросиниу-ду-Муриаэ — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата.
 Сан-Жоржи-ду-Патросиниу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-Запад штата Парана.

Фамилия
 Патросиниу, Андре (род. 1990) — бразильский хоккеист на траве.
Патросиниу, Жозе ду (1854—1905) — бразильский писатель, журналист, видный деятель аболиционистского движения.